José Manuel González puede referirse a:

 José Manuel González Fernández-Valles (1906-1977), filólogo y arqueólogo español.
 José Manuel González López (1966), jugador y entrenador de fútbol español futbolista profesional entre 1984 y 1996.
 José Manuel González Ortiz "Cheli" (1979), futbolista español, profesional desde 1998.
 José Manuel González-Páramo (1958), economista español.
 José Manuel González Santamaría (1970), deportista español.